O Campeonato Carioca de Basquete de 1968 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da BasketRio

1968
Esporte no Brasil em 1968
1968 no basquetebol